Bjala kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bjala, Varna, Obsjtina Bjala, 
 Bjala (distrikt), Sliven, Obsjtina Sliven, 
 Bjala, Ruse

Robotskapade Bulgarienförgreningar